Лундстрём () — шведская фамилия.
 Лундстрём, Йоаким (род. 1984) — шведский хоккеист, вратарь.
 Лундстрём, Мартин (1918—2016) — шведский лыжник, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира
 Лундстрём, Олег Леонидович (1916—2005) — советский и российский джазмен, композитор и дирижёр. Создатель и руководитель оркестра.
 Лундстрём, Роберт (род. 1989) — шведский футболист, защитник.
 Лундстрём, Торд (род. 1945) — шведский хоккеист, нападающий.